«Пирмазенс» (FK Pirmasens) — немецкий футбольный клуб, базирующийся в одноимённом городе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

История

Первые успехи (1903—1945) 
«Футбольный клуб Пирмазенс» был основан в 1903 году на фоне того, что в городе к 1900 году уже имелось 17 спортивных союзов, и среди них ни одного футбольного. Отказ гимнастического союза «Пирмазенс 1863» создать футбольное подразделение привёл к рождению самостоятельного футбольного клуба. В любительском футболе Юго-Западной Германии клуб заработал себе громкое имя. С 1930 по 1933 год бело-голубые были всегда представлены в финальном раунде чемпионата Южной Германии, с 1934 по 1936 они были три раза призерами Гаулиги Юго-запада. Из неё они вылетели только в 1942, после поражения от «Кайзерслаутерна» 0-26. Начало войны стоило клубу потери многих игроков…

В шаге от золота (1946—1963) 
С сезона 1946—1947 и до роспуска Оберлиги Юго-Запад в 1963 «Пирмазенс» был её постоянным участником. В сводной таблице лиги он занимает второе место после «Кайзерслаутерна». В 1954 Пирмазенс занял второе место с 51 (из 60) очком, на одно очко отстав от «Кайзерслаутерна», делегировавшего нескольких игроков на чемпионат мира, принёсший золото Германии. От «Пирмазенса» на том чемпионате был один игрок — вратарь Хайнц Кубш. В 1958 они выиграли Оберлигу Юго-Запад с минимальным отрывом от «Кайзерслаутерна» и вышли в финальную часть, где сыграв вничью с «Кёльном» и «Нюрнбергом», проиграли «Гамбургу», который и вышнл в финал из их группы. Годом позже снова победа в своей Оберлиге вывела их в финальную группу, где были крупные победы над «Кёльном» и «Вердером». Однако поражение от «Айнтрахта» снова лишило «Пирмазенс» финала. В 1960 в жёсткой конкуренции с «Боруссией» Нойнкирхен снова была победа. В финальной группе «Пирмазенс» однако набрал лишь 1 очко и оказался на последнем месте. При образовании единой Бундеслиги в 1963 от Юго-Запада туда вошли «Кайзерслаутерн» и «Саарбрюккен». «Пирмазенс» отправился в Регионаллигу.

Бесплодные попытки (1963—1974) 
Следующие 11 сезонов клуб проводит в Регионаллиге Юго-Запада, где регулярно занимает высокие места, в 1966 году становится её чемпионом, но в Бундеслигу так и не попадает, регулярно терпя неудачи в переходных турнирах.

Путь вниз (1974—1978) 
После создания двух зон 2 бундеслиги, «Пирмазенс» оказался в южной и в первый же сезон стал вторым, заслужив право на стыковые матчи с 2-м местом Севера — «Байером» (Юрдинген). В первом домашнем матче, имея почти целый тайм численное преимущество, они не сумели отстоять победу: 4-4, во втором были разгромлены 0-6. Слабым утешением явился вылет «Байера» на следующий год из Бундеслиги. В каждом следующем сезоне итоговое место оказывалось всё хуже. В 1978 «Пирмазенс» провалился, проиграв 10 стартовых матчей и в итоге набрав всего 6 очков с одной победой и разностью мячей 25-120.

Региональный уровень (1978-н. в.) 
С 1978 клуб почти непрерывно обретается в Оберлиге Юго-Запад. Низшей точкой было падение в Объединённую лигу в 1993—1995. Но дважды клуб выходил в Регионаллигу, и оба раза терпел там неудачу. В 2010 «Пирмазенс» выиграл кубок Юго-Запада, получив право играть в 1-м раунде Кубка Германии. После 1 тайма игры с леверкузенским «Байером» счёт был вполне приличным: 0-1, но во втором произошло избиение с итогом 1-11.

Достижения клуба 
 Чемпион Бециркслиги Саар (высшая лига):1930—1933
 Обладатель Кубка региона Рейн-Майна-Саар: 1952
 Обладатель Кубка Юго-Восточной Германии, полуфиналист Кубка Германии:1956
 Чемпион Оберлиги Юго-Запад, участник финала чемпионата Германии:1958—1960
 Полуфинал Кубка Германии: 1960
 Участник стыков за право играть в Бундеслиге: 1964, 1966, 1970, 1971
 Вице-чемпион 2-й бундеслиги Юг, неудача в стыковых матчех с «Байером» (Юрдинген) за право играть в Бундеслиге: 1975
 Чемпион Оберлиги Юго-Запад, обладатель Кубка союза:1999,2006 
 Обладатель Кубка Юго-Восточного футбольного союза Германии: 2010

Ссылки 
  — Официальный сайт клуба
  —Пирмазенс на трансфермаркете

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы, основанные в 1903 году
ФК «Пирмазенс»